

Persone 
 Alessandro Maran – politico italiano
 Bruno Maran – calciatore italiano
 Elio Maran – giocatore di curling italiano
 Evar Maran – attore italiano
 Klaus Maran – velista italiano
 Joseph ben Ephraim Karo, detto Maran – filosofo, scrittore e religioso spagnolo
 Josie Maran – modella e attrice statunitense
 Rodolfo Marán – calciatore uruguaiano
 Rolando Maran – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
 Maran – cognome italiano
 Maran – titolo onorifico ebraico